Тур де Франс 2009 () — 96-й по счету Тур де Франс. Соревнование взяло начало 4 июля и закончилось 26 июля 2009 года. Стартовав в Монако, гонщики посетили Францию, Испанию, Андорру, Швейцарию. Финиш традиционно состоялся, в Париже на Елисейских Полях. Велогонщики преодолели 3459,5 км, что на 100 километров меньше, чем в предыдущем году.

Состязание ознаменовано возвращением на этапы «Большой петли» семикратного победителя Тур де Франс американского велогонщика Лэнса Армстронга, стартующего под цветами команды «Астана». После триумфального завершения карьеры в 2005 году, установив новый рекорд по количеству побед на Туре, Лэнс вернулся в профессиональный велоспорт в 2009 году.

Несмотря на то, что в конце 2008 года прошла серия разоблачений, связанных с употреблением велогонщиками допинговых препаратов и отказом нескольких телекомпаний вести репортаж с Тур де Франс 2009, к началу этой гонки основные проблемы были разрешены и гонка вновь привлекла к себе внимание миллионов любителей велоспорта и будет широко транслироваться телевизионным каналом «Евроспорт» и десятками государственных телеканалов всего мира.

Участники 

Организаторы гонки пригласили для участия 20 велокоманд. 17 из 18 команд ПроТура (команда Fuji-Servetto не была приглашена) и 3  команды имеющих ПроКонтинентальный статус UCI. От каждой команды стартует по 9 гонщиков, всего стартует 180 спортсменов.

Фавориты 
К фаворитам гонки причисляются победитель прошлогоднего Тура Карлос Састре, победитель 2007 года Альберто Контадор, победитель Джиро д'Италия 2009 Денис Меньшов, вице-чемпион двух последних Туров Кэдел Эванс и семикратный победитель «Большой петли» Лэнс Армстронг.

Этапы

Владение майками

Зачеты 
Итоговые результаты Тур де Франс.

Генеральная классификация

Молодёжная классификация

Горная классификация

Спринтерская классификация

Командная классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Тур де Франс по годам
2009 год в велоспорте